L61, L-61 oder L/61 steht für:
 HMS Exmoor (L61), ein Zerstörer der Hunt-Klasse der britischen Royal Navy
 Juan Carlos I (L-61), ein Mehrzweckkriegsschiff der spanischen Marine
 Selbstfahrlafette L/61, Kettenfahrzeug der deutschen Wehrmacht

L61